Rózsa ist ein ungarischer weiblicher Vorname und Familienname, abgeleitet vom lateinischen Rosa.

Varianten 
Róza, Rózabella, Rózamari, Rózsi, Rozanna, Rozina, Rozita

Namensträger

Vorname 
Rózsa
 Rózsa Darázs (* 1987 in Jászberény) ist eine ungarische Eisschnellläuferin
 Rózsa Farkas (* 1971), ungarische Cimbalomspielerin
 Rózsa Péter (1905–1977), ungarische Mathematikerin

Róza
 Róza Berger-Fiedler (* 1940), in Deutschland lebende Jüdin, Dokumentaristin, Regisseurin und Produzentin
 Róža Domašcyna (* 1951), deutsche Lyrikerin, Essayistin, Dramatikerin, Herausgeberin und Übersetzerin in sorbischer und deutscher Sprache
 Róza Molnár (1900–1977), ungarische Grafikerin und Malerin der Moderne

Rózsi
 Rózsi Delly (1912–2000), ungarische Opernsängerin (dramatischer Sopran)
 Rózsi Szöllősi (* 1892; † nach 1927), ungarische Schauspielerin und Sängerin

Familienname 
 Ágnes Rózsa (1910–1984) ungarisch-rumänische Schriftstellerin, Übersetzerin
 Edith Rozsa (* 1973), kanadische Skirennläuferin
 Eduardo Rózsa-Flores (1960–2009), ungarischer Journalist, Schauspieler und Autor
 Ferenc Rózsa (1906–1942), ungarischer Politiker, Redakteur und Widerstandskämpfer gegen das Horthy-Regime
 János Rózsa (* 1937), ungarischer Filmregisseur, Filmeditor, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Klaus Rózsa (* 1954), ungarisch-schweizerischer Fotograf und Aktivist
 Miklós Rózsa (1907–1995), ungarisch-amerikanischer Komponist
 Pál Rózsa (* 1946), ungarischer Komponist
 Norbert Rózsa (* 1972), ungarischer Schwimmer
 Sándor Rózsa (1813–1878), ungarischer Bandit
 Vera Rózsa (1917–2010), ungarisch-britische Sängerin und Gesangslehrerin

Siehe auch 
 Rosa (Vorname)
 Rózsavölgyi
 Rózsás

Weiblicher Vorname
Familienname
Ungarischer Personenname

eo:Roza (nomo)
fi:Rose (nimi)
fr:Rose (prénom)
hu:Rózsa (keresztnév)
no:Rose (navn)
pl:Róża (imię)
ru:Рожа
sk:Ružena